Пьер Вернье (Рierre Vernier, 1580—1637) — французский учёный и изобретатель.
 Верньер в измерительной технике (см. измерительный прибор) — устаревшее название нониуса.
 Верньер в радиотехнике — приспособление для точной настройки радиоприёмников и др. радиоаппаратуры.

См. также 
 Вернье
 Верне